Fenestrelle – comune della città metropolitana di Torino
 Fenestrelle – frazione di Monteforte Irpino in provincia di Avellino
 Fenestrelle – fiume della Campania
 Fenestrelle – monte della Valle Gesso
 Fenestrelle – colle della Valle Gesso
 Forte di Fenestrelle – fortezza del Piemonte